St. Charles (Illinois)
St. Charles (Maryland)
St. Charles (Idaho)
St. Charles (Iowa)
St. Charles (Kentucky)
St. Charles (Minnesota)
St. Charles (Dacota do Sul)
St. Charles (Missouri)
St. Charles (Michigan)
Paróquia de St. Charles
Condado de Saint Charles
Saint-Charles-de-Bellechasse
Saint-Charles-de-Percy

Desambiguações de topônimos